Mojoneras kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mohoneras, ort, Guerrero, Chilpancingo de los Bravo, 
 Mojoneras, Jalisco, ort, Cuautitlán de García Barragán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar